Нурія Льягостера Вівес і Марія Венто-Кабчі були чинними чемпіонками, але цього разу Льягостера Вівес не брала участі. Венто-Кабчі грала в парі з Лурдес Домінгес Ліно і вони програли в 1-му колі парі Северін Бремон і Амелі Моресмо.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна Чакветадзе і Олена Весніна з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2006
Тур WTA 2006